Николай Александрович Донченко (род. 30 марта 1964 года) — российский , специалист в области ветеринарной эпизоотологии, микробиологии, фармакологии и биотехнологии, член-корреспондент РАН (2019).

С 2013 года — директор Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока.

Научный руководитель Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук.

Ссылки